Cacciatore – chi pratica la caccia per sport o professione
Cacciatore – tipo di soldato
Cacciatore – in Harry Potter, ruolo nel gioco immaginario del Quidditch
Cacciatore – personaggio della fiaba Biancaneve
Cacciatore – personaggio di American Dragon: Jake Long
Cacciatore – razza Covenant della serie Halo

Persone 
Edoardo Cacciatore – poeta e saggista italiano
Fabrizio Cacciatore – calciatore italiano
Francesco Cacciatore – politico e sindacalista italiano
Gaetano Cacciatore – astronomo italiano, figlio di Niccolò
Giacomo Cacciatore – scrittore, saggista e giornalista italiano
Giuseppe Cacciatore – filosofo italiano
Lorena Cacciatore – attrice italiana
Luigi Cacciatore – politico e sindacalista italiano
Niccolò Cacciatore – astronomo italiano

Pagine correlate 
 Il cacciatore (disambigua)
 Cacciatori
 Cacciatrice